Cartello – sinonimo di segnale stradale
 Cartello – accordo tra più produttori indipendenti di un bene o un servizio per porre in essere delle misure che tendono a limitare la concorrenza sul proprio mercato
 Cartello della droga – insieme di organizzazioni che costituiscono un unico sistema criminale nel campo del traffico di droga
 Cartello di rotta – in aeronautica, foglio su cui sono riportate le previsioni meteorologiche e il grafico dei rilievi altimetrici della rotta da mantenere

Altri progetti